Le tournoi de tennis de Bournemouth est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du  au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Winnie Shaw.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart.

Résultats en simple

Parcours 
14 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Bournemouth

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Bournemouth